Klášterec bezeichnet

die Stadt Klášterec nad Ohří (Klösterle an der Eger), Okres Chomutov, Tschechien 
 das dortige Schloss Klášterec nad Ohří
die Gemeinde Klášterec nad Orlicí (Klösterle an der Adler), Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
den Ortsteil Klášterec (Klösterle) von Vimperk, Okres Prachatice, Tschechien
den Ortsteil Klášterec (Olšany) (Klösterle) von Olšany, Okres Šumperk, Tschechien